Il campionato mondiale di pallavolo femminile 1990 si è svolto dal 22 agosto al 1º settembre 1990 a Pechino, Shanghai e Shenyang, in Cina: al torneo hanno partecipato sedici squadre nazionale e la vittoria finale è andata per la quinta volta all'URSS.

Squadre partecipanti

Gironi

Prima fase

Girone A - Pechino

Risultati

Classifica

Girone B - Shanghai

Risultati

Classifica

Girone C - Shanghai

Risultati

Classifica

Girone D - Shenyang

Risultati

Classifica

Fase finale

Incontri tra le vincitrici dei gironi - Pechino

Risultati

Finali per il 1º e 3º posto

Risultati

Finali per il 5º e 7º posto - Pechino

Risultati

Finali per il 9º e 11º posto - Shenyang

Risultati

Girone 13º - 16º posto

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
URSS(Quinto titolo)

Secondo posto 
Cina

Terzo posto 
Stati Uniti

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 1990
Campionati mondiali di pallavolo femminile